Kunderberg (heuvel), een heuvel en natuurgebied in de Nederlandse provincie Limburg
 Genoemd naar deze heuvel:
 Kunderberg (buurtschap), een buurtschap bij Kunrade in de gemeente Voerendaal
 Knooppunt Kunderberg, een verkeersknooppunt voor de aansluiting van de autosnelwegen A76 en A79
 Groeve Kunderberg, een kalksteengroeve bij Kunrade